C-14:

На латинице:
 C-14 — радиоактивный нуклид углерода.

На кириллице:
 С14 — украинская националистическая организация.
 С-14 — советская подлодка.